Kiss Tünde (1955) hárfaművész
 Kiss Tünde (1986) színész